Мелеагр () — древнегреческое имя:

 Мелеагр — персонаж греческой мифологии, царь Калидона, участник плавания аргонавтов и Калидонской охоты
 Мелеагр (ум. 323 до н.э.) — македонский военачальник
 Мелеагр Македонский — царь Македонии, правил в мае — июне 279 до н. э.
 Мелеагр Гадарский (ок. 130 — ок. 70/60 до н. э.) — древнегреческий поэт

См. также 
 Мелеагриды — персонажи греческой мифологии, сестры Мелеагра